Ustrjalow () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Fjodor Nikolajewitsch Ustrjalow (1836–1885), russischer Publizist und Dramaturg 

Familienname
Russischer Personenname